De Grand Prix-wegrace van Zuid-Afrika 1999 was de veertiende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 1999. De race werd verreden op 10 oktober 1999 op de Phakisa Freeway nabij Welkom, Zuid-Afrika.

Uitslag

500 cc

250 cc

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

500 cc

250 cc

125 cc

1999
Zuid-Afrika
Sport in Vrijstaat